Hammelev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hammelev Kirke (Haderslev Kommune) – en kirke i Hammelev Sogn i Haderslev Kommune
 Hammelev Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Hammelev Sogn i Norddjurs Kommune